Binario ferroviario
Sistema numerico binario
Binario – brano musicale di Claudio Villa del 1959
B-nario – gruppo musicale italiano
Stella binaria – (detta anche "stella doppia" o "sistema binario")
Binary large object – in informatica è un tipo di dato usato nei database (in italiano traducibile con oggetto binario di grandi dimensioni)
Binario – abbreviazione per file binario

Altri progetti